Spinnrad steht für:
 Spinnrad, ein technisches Hilfsmittel zum Verspinnen von Fasern
 Spinnrad (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik
 Spinnrad (Unternehmen), ein Online-Versandhaus für natürliche Drogerieartikel

Spinnrad ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Spinnrad (* um 1500; † nach 1568), deutscher Bildhauer und Baumeister

Siehe auch:
 Zum Spinnrädl
 Spinrath
 Spennrath
 Spinrad